NVK steht für:
 Flughafen Narvik in Norwegen (IATA-Code)
 Nationaler Volkskongress, Parlament der Volksrepublik China
 Nahverkehrsknoten in der steirischen Eisenbahn, u. a.:
 NVK Don Bosco, siehe Bahnhof Graz Don Bosco
 NVK Puntigam, siehe Bahnhof Graz Puntigam

Abkürzung